Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1984 го́да () — 40-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

* У команды «Адитайс» за несоблюдение Положения о соревнованиях было вычтено 3 очка.
 Из чемпионата были исключены команды РЭМЗ (Рига) и «Автомобилист» (Елгава).

Лучшие бомбардиры

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1984
1984 год в Латвии
Футбол в СССР в 1984 году